Al-Nahda Club peut faire référence à :
Al-Nahda Club, un club de football saoudien ;
Al-Nahda Club, un club de football omanais.